Гайда́р — пастух овець.
 Ґайда́р — музика, що грає на волинці.

 Аркадій Гайдар (1904 — 1941) — російський радянський дитячий письменник-прозаїк.
 Даррен Гайдар (1979) — канадський хокеїст, нападник.
 Єгор Гайдар (1956 — 2009) — російський державний діяч і економіст.
 Марія Гайдар (1982) — російська політична емігрантка в Україні, радник Президента України; радіожурналістка.
 Тимур Гайдар (1926—1999) — радянський і російський журналіст і письменник. Контр-адмірал.

 Гайдар — село в Чадирського округу Гагаузії Молдови, утворює окрему комуну.

Примітки 

Прізвища